Злин:

 Злин — город в Чехии, в исторической области Моравия.
 Злин — один из 4 районов Злинского края Чехии.
 «Злин» — чешский футбольный клуб.
 «Злин» — хоккейный клуб, выступающий в чешской экстралиге.
 ЗЛиН — завод в белорусском городе Гомеле.
 ЗЛиН — ныне несуществующий футбольный клуб завода ЗЛиН.

 «Мозырь-ЗЛиН» — название белорусского футбольного клуба «Славия-Мозырь» в 2006 году.